Desa Sumengko kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Sumengko (administrativ by i Indonesien, lat -7,51, long 111,51), Jawa Timur, 
 Desa Sumengko (administrativ by i Indonesien, lat -7,17, long 112,51), Jawa Timur, 
 Desa Sumengko (administrativ by i Indonesien, lat -7,58, long 112,42), Jawa Timur, 
 Desa Sumengko (administrativ by i Indonesien, lat -7,62, long 111,95), Jawa Timur, 
 Desa Sumengko (administrativ by i Indonesien, lat -7,14, long 112,20), Jawa Timur, 
 Desa Sumengko (administrativ by i Indonesien, lat -7,14, long 111,73), Jawa Timur, 
 Desa Sumengko (administrativ by i Indonesien, lat -7,39, long 112,56), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar